Her Darkest Hour – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince
Her Darkest Hour – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation